Hayes steht für:
 Hayes (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Hayes, Künstlername des norwegisch-britischen Schauspielers und Musikproduzenten Thomas Hayes

geographische Objekte:

 Hayes Bank, Antarktika
 Hayes (Vulkan), Vulkan in Alaska, Vereinigte Staaten
 Hayes Head, Landspitze in Viktorialand, Antarktika

Unternehmen:
 Hayes Manufacturing, kanadischer Lkw-Hersteller
 Hayes-Ionia Company, ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Karosserien für Automobile
 Hayes Microcomputer Products, US-amerikanisches Unternehmen (Modems)
 Hayes Brake, US-amerikanisches Unternehmen (Scheibenbremsen)

Sonstiges:
 Hayes Line, Eisenbahnstrecke in Großbritannien
 Hayes-kompatibel, Eigenschaft von Modems, siehe AT-Befehlssatz

Hayes ist der Name folgender Orte:

in Frankreich:
 Hayes (Moselle), Gemeinde im Département Moselle

auf Jamaika:
 Hayes (Jamaika)

im Vereinigten Königreich:
 Hayes (Bromley)
 Hayes (Hillingdon)

in den Vereinigten Staaten:
 Hayes (Alabama)
 Hayes (Illinois)
 Hayes (Kentucky)
 Hayes (Louisiana)
 Hayes (North Carolina)
 Hayes (South Dakota)
 Hayes (Virginia)
 Hayes (Washington)
 Hayes (Wisconsin), im Oconto County
 Hayes County, Verwaltungseinheit in Nebraska

Siehe auch:
 Hayes-Gletscher
 Hayes Peak
 Hayes River (Begriffsklärung)
 Hayes Township
 Mount Hayes (Begriffsklärung)
 Deshayes
 Hays
 Heyes